La festa del grano è una festa tradizionale che viene celebrata in numerosi paesi. Tra le più importanti:
Festa del grano a Jelsi
Festa del grano a Foglianise
Festa del grano a Raddusa